EMV steht für:

 Elektromagnetische Verträglichkeit; sie bezeichnet die Störfreiheit elektrischer oder elektronischer Geräte mit ihrer Umgebung
 EMV, eine Spezifikation für Zahlungskarten der drei namensgebenden Gesellschaften Europay (jetzt Mastercard Europe), Mastercard und Visa, siehe Contact EMV
 EMV-Profi, eine deutsche Einkaufs- und Marketingkooperation von rechtlich selbständigen Baumärkten, Holz- und Baufachmärkten sowie Gartencentern.

Abkürzung